SAGAT (Società Azionaria Gestione Aeroporto Torino) – società che gestisce l'aeroporto di Torino-Caselle
 SAGAT Handling  – Società del gruppo SAGAT nata nel 2001
 Sagat  – cimbalini a dita egiziani
 Sagat  – nome proprio di persona indiano maschile

Media 
 Sagat  – documentario del 2011 diretto da Pascal Roche
 Ságat  – quotidiano norvegese
 Sagat  – personaggio immaginario di Street Fighter

Persone 
 Sagat  – rapper statunitense
 François Sagat  – modello e attore pornografico francese
 Martin Sagat  – giocatore di hockey su ghiaccio slovacco
 Sagat  – campione di box tailandese (Muay Thai)